Beekkant (metrostation), een station van de Brusselse metro
 Beekkant (buurtschap), een buurtschap bij Baexem (gemeente Leudal) in de Nederlandse provincie Limburg